Monte San Giovann steht für:

Monte San Giovanni Campano, eine italienische Gemeinde in der Provinz Frosinone in der Region Latium
Monte San Giovanni in Sabina, eine Gemeinde in der Provinz Rieti in der italienischen Region Latium.